Франтишек Шуберт (; 27 апреля 1894, Млада-Болеслав — 19 апреля 1942) — чехословацкий шахматист. Чемпион Чехословакии 1919 г.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австро-Венгрии
Шахматисты Чехословакии